Maple Creek – città del Saskatchewan (Canada)
Maple Creek – città della Contea di Outagamie, Wisconsin  (Stati Uniti d'America)